

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Smoląg – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Bobowo
 Smoląg – część wsi Dzikowo, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Linki zewnętrzne